Away (film), Britse film uit 2016
 Away (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020